Tepatlaxco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepatlaxco de Hidalgo (ort), Puebla, Acajete, 
 Tepatlaxco (kommun), Veracruz, 
 Tepatlaxco, Tepatlaxco
 Tepatlaxco, Rafael Delgado, ort, Veracruz,